Mbeya (regio), de regio in Tanzania
 Mbeya (stad), de hoofdstad van die regio
 Mbeya (rivier), een rivier in Gabon